Form kan syfta på:

 Form (biologi) – inom systematisk botanik, en rang under art
 Form (filosofi) – en central term inom många system och har använts på ett flertal olika sätt under filosofins historia
 Form (geometri) – ett begrepp inom geometri
 Form (tidskrift) – en tidskrift utgiven av Svensk Form (tidigare "Svenska Slöjdföreningen") sedan 1905
 Formgivning – ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapandeprocess
 Form/Design Center – en utställnings- och försäljningslokal i Malmö
 Bestämd form – böjningsform av substantiv
 Gjutform – en konstruktion med vars hjälp föremål kan formges i olika material
 Juridisk form – olika typer av juridiska former i Sverige
 Musikalisk form –  musikens uppbyggnad ur ett musikteoretiskt perspektiv
 Obestämd form – böjningsform av substantiv
 Obestämd form (matematik) – ett matematiskt begrepp

Se även 
 Formgivning
 Formlära – flera betydelser